

Ольховка — село, Успенський район, Павлодарська область

Ольховка — річка в Удмуртії, ліва притока Ками
 Ольховка — річка у Пермському краї, права притока Сіви
 Ольховка — присілок, Ачитський міський округ, Свердловська область
 Ольховка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Ольховка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Ольховка — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Ольховка — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Ольховка — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Ольховка — селище, Дубьонський район, Мордовія
 Ольховка — присілок, Земетчинський район, Пензенська область
 Ольховка — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Ольховка — селище, Комишловський район, Свердловська область
 Ольховка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Ольховка — присілок, Сисертський міський округ, Свердловська область
 Ольховка — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Ольховка — присілок, Увинський район, Удмуртія
 Ольховка — село, Шадрінський район, Курганська область

Див. також 
 Вільхівка
 Ольхівка

ru:Ольховка